La Coupe de Belgique 2008-2009 est la  de la Coupe de Belgique. La finale se joue le date au Stade Roi-Baudouin à Bruxelles.

Détails des tours de jeu

Les matchs du  se jouent le 27 juillet 2008. À ce stade, 176 équipes réparties en 8 groupes s'affrontent (élimination directe). Ces équipes sont issues des championnats provinciaux et des Promotions (D4). Certaines équipes promues en Division 3 à la fin de la saison passée entrent en lice également. X équipes sont exemptes et passent d'office au tour suivant.
 Lien vers les résultats du  (site de l'URBSFA)

Les matchs du  se jouent le 3 août 2008. À ce stade, les 88 équipes qualifiées, sont toujours réparties dans les mêmes 8 groupes (élimination directe).
 Lien vers les résultats du  (site de l'URBSFA)

Les matchs du  se jouent le 10 août 2008. Les autres équipes de Division 3 ainsi que les deux récents promus en Division 2 entrent en lice. À ce stade, 76 équipes s'affrontent en élimination directe.
 Lien vers les résultats du  (site de l'URBSFA)

Les matchs du  se jouent le 17 août 2008. Les autres équipes de Division 2 entrent en lice. À ce stade, 56 équipes s'affrontent en élimination directe.
 Lien vers les résultats du  (site de l'URBSFA)

Les matchs du  se jouent les 23 et 24 aout 2008. À ce stade, 28 équipes s'affrontent en élimination directe dont 13 équipes de D2, 13 équipes de D3 (5 D3A et 8 D3B)  et 2 équipes de Promotion. 

Au terme de ce tour, sont donc qualifiés pour les seizièmes de finale (en plus des clubs de D1) : 
 7 clubs de D2 : KVSK United,Lierse SK, RFC Tournai, KSK Renaix, Oud-Heverlee Louvain, KSK Beveren, KV Ostende.
 7 clubs de D3 (1 D3A et 6 D3B) : KV Turnhout, KFC Dessel Sport, KRC Malines,  Exc. Veldwezelt, RFC Sérésien, K Diegem Sport, KFC Mol-Wezel.

Tous les clubs de Promotion ont été éliminés.

Seizièmes de finale 

Les matchs de seizièmes de finale se jouent le 11 novembre 2008. Les 18 clubs de D1 font leur entrée en lice aux côtés des 14 qualifiés du .

Au terme de ce tour, sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale :
 14 clubs de D1 (sur 18) : SV Zulte-Waregem, FCV Dender EH, Sporting de Charleroi, KSC Lokeren, Excelsior Mouscron, KSV Roulers, KRC Genk, KV Courtrai, FC Bruges, RSC Anderlecht, FC Malines, Cercle Bruges KSV, KVC Westerlo et KAA La Gantoise.
 1 club de D2 : Lierse SK
 1 club de D3 : KRC Malines
On notera l'élimination du Standard de Liège, un des leaders du championnat, dès son entrée dans la compétition. D'autre part, le Germinal Beerschot A. et le RAEC Mons sont les seuls clubs de D1 éliminés face à des clubs de divisions inférieures.

Huitièmes de finale 

Les matchs de huitièmes de finale se jouent le dimanche 11, le mardi 13 et le mercredi 14 janvier 2009. À ce stade, quatorze équipes émargent à la Division 1 (Ligue Jupiler), une formation est en Division 2 et une autre en Division 3.

Au terme de ce tour, sont donc qualifiés pour les quarts de finale :
 6 clubs de D1 : KRC Genk, KSV Roulers, Cercle Bruges KSV, KAA La Gantoise, KV Courtrai et FC Malines.
 1 club de D2 : Lierse SK
 1 club de D3 : KRC Malines
Le SV Zulte-Waregem et le FCV Dender EH ont perdu contre des clubs de divisions inférieures. Parmi les clubs au palmarès les plus importants, le FC Bruges et le RSC Anderlecht suivent le même chemin que le Standard de Liège au tour précédent et sont éliminés.

Quarts de finale 

À ce niveau les matchs se jouent en aller/retour. Les matchs de quarts de finale se jouent le mardi 27 et mercredi 28 janvier 2009 (aller) ainsi que le mercredi 4 février 2009 (retour). Restent en lice 6 équipes de D1, une de D2 et une de D3.

Le Lierse SK (D2), le FC Malines, le Cercle Bruges et le RC Genk sont qualifiés pour les demi-finales. Le KRC Malines, dernier club de D3 encore en compétition, est éliminé.

Demi-finales 

À ce niveau les matchs se jouent en aller/retour. Les demi-finales se jouent les 3 et 4 mars 2009 pour les matchs aller, le 22 avril 2009 pour les matchs retour. Restent en compétition trois équipes de D1 et une équipe de D2. À l'exception du KRC Genk,  du championnat au moment des demi-finales, tous les clubs les mieux classés en D1 ont été éliminés. Le Cercle Bruges est alors  et le FC Malines  tandis que le Lierse SK est  en D2.

Les finalistes de la Coupe de Belgique 2009 sont le RC Genk et le FC Malines

Finale

Tableau final 

 (1) KV Kortrijk qualifié aux Tirs au but (3-2)
 (2) KRC Mechelen qualifié aux Tirs au but (10-9)
 (3) FC Malines qualifié aux Tirs au but (5-3)

2009
Belgique
Coupe M